Alléluia ou Hallelujah est, dans la liturgie juive et chrétienne, un mot exprimant l'allégresse des fidèles. Ce terme est utilisé lors de prières ou à la fin de certains psaumes, spécialement pendant les fêtes pascales.

Le mot Alléluia (de l'hébreu ), signifie littéralement « louez Yah ». Yah est une forme abrégée du tétragramme YHWH (Yahweh, ou Jéhovah) et désigne donc le nom de Dieu dans la Bible.
L'expression Alléluia y apparaît vingt-cinq fois, dont quatre fois dans les écritures grecques chrétiennes (Nouveau Testament), en Apocalypse 19:1, 3, 4, 6.

Musique

Musique religieuse 
 Un Alléluia est une pièce de musique sacrée employée dans la liturgie. Par extension, c'est le titre d'une composition musicale liturgique ou sacrée, commençant généralement par ce mot : L'Alleluia du Messie, un oratorio d'Haendel.
 Par extension le terme alléluia peut se trouver dans des œuvres musicales à caractère religieux sans qu'elles relèvent d'un office liturgique (messe, office divin). Comme Le Roi David d'Arthur Honegger où on retrouve l'alléluia dans quelques chants de l'oratorio.
 Alléluia (K. 553) est un canon en do majeur pour quatre voix a cappella de Wolfgang Amadeus Mozart.

Album 
 Hallelujah, album de Johnny Hallyday sorti en 1965
 Hallelujah, quatrième album du groupe de blues rock américain Canned heat sorti en 1969
 Alléluia, album de Nana Mouskouri sorti en 1977

Chanson 
 Hallelujah, chanson de Leonard Cohen, reprise par un très grand nombre d'artistes
 Hallelujah, chanson de Gali Atari et Milk and Honey, gagnante du Concours Eurovision de la chanson 1979
 Hallelujah, chanson du groupe américain Paramore
 Hallelujah, chanson du groupe anglais Prefab Sprout sur l'album Steve McQueen sortie en 1985
 Halelujah, chanson de l'artiste japonaise Rurutia dans son album Promised Land sortie en 2004
 Halelujah, chanson figurant sur le premier album de Saez
 Halelujah, chanson de Bishop Lamont feat. Xzibit parue en sortie en 2009
 Hallelujah, chanson du groupe japonais AAA
 Hallelujah, chanson de Rika Zaraï
 Halleluya, chanson d'Indochine sur l'album Dancetaria (1999)
 Hallelujah I Love Her So, chanson de Ray Charles
 House'llelujah, chanson de Stromae
 Halleluhwah, chanson du répertoire du groupe allemand Can
 Halleluhwah, chant du Raja Club Athletic
 Hard Rock Hallelujah, chanson du groupe de heavy metal finlandais Lordi, gagnante du Concours Eurovision de la chanson 2006 pour la Finlande
 Hum Hallelujah, chanson du groupe américain Fall Out Boy
 Halleluja, chanson du groupe allemand Rammstein
 Sing Hallelujah, chanson du répertoire du Dr. Alban sortie en 1993, suivie 3 ans après par un autre tube, plus reggae Hallelujah Day
 Hallelujah, chanson du groupe Nick Cave and the Bad Seeds, figurant sur leur onzième album, No More Shall We Part (2001)
 Hallelujah, chanson du groupe de métal allemand Beyond the Black sortie sur l’album  en 2015
 Hallelujah, chanson du groupe Pentatonix sortie en 2016
 Hallelujah, chanson de Shin Ji-min du groupe de K-pop AOA sortie le 
 Hallelujah, chanson du rappeur Kanye West de l'album Jesus Is King
 Hallelujah, chanson de Bea Miller, dans l’album Elated! sorti en 2020

Cinéma 
 Hallelujah !, film américain réalisé par King Vidor en 1929
 Alleluia, film franco-belge réalisé par Fabrice du Welz en 2014
 Hallelujah Mountains, chaîne de montagnes de l'univers de fiction du film Avatar
 Hallelujah, les mots de Leonard Cohen, film documentaire de Dan Geller et Dayna Goldfine sorti en octobre 2022

Autres 
 Alléluia sur l'affaire du collier ou Le Procès du collier, une poème satirique de Pâques 1786 chanté sur l'air O filii et filiæ
 Alleluia, nom secondaire ou régional de l'oxalis petite oseille, une plante herbacée
 Alléluia, marque de bicyclettes française, connue principalement durant l'entre-deux-guerres
 alléluia, en gastronomie, gâteau
 Alléluia, marque de motos

Notes et références 

Homonymie de titre